Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Malmö FF depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1964.

Le club réalise son meilleur parcours lors de la saison 1978-1979, qui le voit atteindre la finale de la Coupe des clubs champions, perdue par la suite face à Nottingham Forest. Cette performance lui permet de se qualifier pour la Coupe intercontinentale 1979, après le refus de Nottingham Forest de prendre part à la compétition, où Malmö s'incline à nouveau face aux Paraguayens de Club Olimpia.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Malmö FF en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Malmö FF
Malmö FF